Onecht (doorverwijspagina):
Namaak of vervalsing
Nabootsing of imitatie (doorverwijspagina), bijvoorbeeld een neppistool, een neppoederbrief, een neptank
Hoax
 Nepr, soms ook Nep, Germaanse god
 Nep!, Nederlands televisieprogramma uit 2012
 Norepinefrine, een neurotransmitter

NEP kan verwijzen naar:
 Nieuwe Economische Politiek, beleid uit de Sovjet-Unie in 1921
 New England Patriots, Amerikaanse American footballclub
 Nitzer Ebb Productions, Britse ebm-band
 NEP, de landcode van Nepal
 NEP The Netherlands, facilitair mediabedrijf, onderdeel van het internationale televisie-infrabedrijf NEP Group

Zie ook 
Wannabe (gedrag)